Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams AG2R Citroën Team in der Saison 2022.

Mannschaft

Siege

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radsportteam 2022